České a slovenské příjmení Toman nese více osobností:

 Cézar Toman – slovenský pedagog, básník a františkán
 Engelbert Toman (1906–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSL
 František Toman (1924–1981) – československý politik a ministr za ČSL
 Hugo Toman (1838–1898) – český právník a historik
 Ivo Toman (rozcestník) – více osob
 Jiří Toman (1924–1972) –  český fotograf, ilustrátor, grafik a filmař
 Josef Toman (rozcestník) – více osob
 Karel Toman (rozcestník) – více osob
 Ladislav Toman (1934–2018) – český sportovec, volejbalista
 Ladislav Toman (sochař) (1894–1935) – český sochař a keramik
 Lovro Toman (1827–1870) – slovinský básník a politik
 Ludvík Toman – Ústřední dramaturg Filmového studia Barrandov, agent KGB
 Matej Toman – slovenský pedagog 18. stol.
 Marek Toman (1967) – český básník a prozaik
 Milan Toman – český hokejista
 Miroslav Toman – více osob
 Nikolaj Vladimirovič Toman (1911–1974) – ruský sovětský spisovatel
 Otakar Toman – český motocyklový závodník
 Petr Toman (* 1962) – český právník, politik OF a ODS, poslanec FS po sametové revoluci
 Prokop Toman (1872–1955) – český publicista, autor Slovníku čs. výtvarných umělců
 Prokop Hugo Toman (1902–1981) – český advokát a historik umění
 Radek Toman (* 1972) – český fotbalista
 Rudolf Toman (1914–??) – československý fotbalista, útočník
 Rudolf Toman (germanista) (* 1918) – český germanista a překladatel z němčiny
 Vlastimil Toman (malíř) (1930–2015) – akademický malíř, grafik, ilustrátor, básník a fotograf
 Vlastislav Toman (1929–2022) – český novinář, spisovatel a scenárista
 Zdeněk Toman (1909–1997), šéf československé zahraniční rozvědky po roku 1945

 ženská podoba s přechýlením Tomanová
 Hana Tomanová (* 1937) – česká politička, poslankyně ČNR a PSP za ODS
 Marie Magdalena Tomanová (1893–19??) – česká rozhlasová hlasatelka Radiojournalu
 Miroslava Tomanová (1906–1991) – česká spisovatelka
 Renáta Tomanová (* 1954) – československá tenistka
 Šárka Tomanová – česká zpěvačka a moderátorka
 Viera Tomanová (* 1948) – slovenská politička a ministryně

podobná příjmení
 Eduard Tomana (1930/1–2009) – český fotbalista

jiný význam
 Toman (film) – český film
 Toman a Lesní panna – báseň ze sbírky Ohlas písní českých od Františka Ladislava Čelakovského
 Souvrství Tomanová

Česká příjmení